El Torneig de Chengdu 2018, oficialment conegut com a Chengdu Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de setembre de 2018 al Sichuan International Tennis Center de Chengdu, Xina.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018